Merci es gracias en francés, aunque también puede referirse a:

Merci, Chérie, la canción ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión 1966 interpretada por Udo Jürgens, representante de Austria.
Gracias por el chocolate o Merci pour le chocolat en francés, una película franco-suiza, dirigida por Claude Chabrol y estrenada en el año 2000.
Notre-Dame-de-la-Merci, municipio de Lanaudière (Quebec).
 Marca de chocolates de la empresa alemana Storck.